Frol  je priimek več znanih oseb:

 Frane Frol, hrvaški politik 
 Ivo Frol, hrvaški pesnik i politik